Az alábbi szócikk Mocsárlény: A sorozat című televíziós sorozat epizódjait sorolja fel.

Évadáttekintés

Első évad (2019)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái